Джей Кроуфорд (; род.  в Хобарте, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за японскую континентальную команду «Kinan Cycling».

Достижения 

 2007
1-й  Тур Сиама
1-й  Горная классификация 
1-й  Молодёжная классификация 
2-й Тур Восточной Явы
5-й Тур Лангкави
 2008
2-й Тур Японии
3-й Тур Восточной Явы
8-й Тур Кумано
 2009
2-й Тур Лангкави
2-й Джелаях Малайзия
2-й Тур Кореи
8-й Тур Веллингтона
1-й  Горная классификация 
1-й Этап 3
 2010
4-й Тур Юты
1-й  Горная классификация 
1-й Этап 5
8-й Тур Веллингтона
 2011
4-й Тур Филиппин
7-й Тур Кумано
9-й Тур Тайваня
 2012
2-й Джелаях Малайзия
1-й Этап 2
2-й Тур Сингкарака
 2013
7-й Тур Борнео
10-й Тур Кумано
 2014
7-й Тур Кумано
8-й Классика Новой Зеландии
 2015
6-й Тур Кумано
7-й Тур Сингкарака
10-й Тур Окинавы
 2016
1-й  Тур Иджена
1-й Этап 4
2-й Тур Окинавы
4-й Тур Флореса
1-й  Горная классификация 
6-й Тур Кумано
7-й Тур Хоккайдо
 2017
1-й  Тур Филиппин
2-й Тур Малуку
2-й Тур Тотиги
4-й Тур Ломбока
4-й Тур Окинавы
6-й Тур Иджена
10-й Тур Флореса

Ссылки 
Кроуфорд, Джей на FirstCycling 

Велогонщики Австралии